Příjmení Mulder nosí více významných osobností:

 Erwin Mulder (* 1989) – nizozemský fotbalový brankář
 Michel Mulder (* 1986) – nizozemský rychlobruslař
 Ronald Mulder (* 1986) – nizozemský rychlobruslař